План де Оро има више значења:

 План де Оро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Оро (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику